Gary est à l'origine un prénom relié, en général, à . Il est fêté le 3 octobre.

Patronymes 

 Alexandre Diego Gary (né en 1962), écrivain, fils de Romain Gary et Jean Seberg ;
 Chantal Gary (née en 1988), femme politique luxembourgeoise ;
 Ibrahim Gary (né en 1985), karatéka français ;
 James Albert Gary (1833-1920), homme politique américain ;
 Linda Gary (1944-1995), actrice américaine ;
 Lorraine Gary (née en 1937), actrice américaine ;
 Manuel Gary (1912-1988), acteur français ;
 Marianne Gary-Schaffhauser (1903-1992), compositrice autrichienne ;
 Micheline Gary (née en 1925), actrice française ;
 Rémo Gary (né en 1953), auteur-compositeur-interprète français ;
 Romain Gary (1914-1980), écrivain français.

Prénoms 

 Gary Anderson (né en 1959), joueur sud-africain de football américain ;
 Gary Anderson (né en 1967), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Gary Cooper (1901-1961), acteur américain ;
 Gary, personnage de la série télévisée Bob l'éponge (1999) ;
 Gary, serpent vert adolescent du dessin animé "Sahara" (2017) incarné par Vincent Lacoste

Surnoms 

 Gary (né Kang Hee-gun en 1978) rappeur coréen.

Toponymes 

 Gary, ville des États-Unis, dans l’État du Dakota du Sud ;
 Gary, ville des États-Unis, dans l’État de l'Indiana (ville où sont nés Michael Jackson et ses frères) ;
 Gary, ville des États-Unis, dans l’État du Minnesota ;
 Gary, ville des États-Unis, dans l’État de la Virginie-Occidentale ;

Prénom masculin
Prénom américain